Belgium
Saint-Mard, település Luxembourg tartomány Virton járásában

 Franciaország
Saint-Mard, település Aisne megyében
Saint-Mard, település Charente-Maritime megyében
Saint-Mard, település Meurthe-et-Moselle megyében
Saint-Mard, település Seine-et-Marne megyében
Saint-Mard, település Somme megyében